Цецилия Метела () от фамилията Цецилии Метели може да се отнася за:

 Цецилия Метела Далматика, дъщеря на Луций Цецилий Метел Далматик, съпруга на Марк Емилий Скавър и на Сула
 Цецилия Метела Калва, дъщеря на Луций Цецилий Метел Калв, съпруга на Луций Лициний Лукул
 Цецилия Метела Балеарика (весталка), дъщеря на Квинт Цецилий Метел Балеарик
 Цецилия Метела Балеарика Младша, дъщеря на Квинт Цецилий Метел Балеарик, съпруга на Апий Клавдий Пулхер
 Цецилия Метела Целер, дъщеря на Квинт Цецилий Метел Целер, съпруга на Публий Корнелий Лентул Спинтер и на Езоп
 Цецилия Метела, дъщеря на Квинт Цецилий Метел Македоник, съпруга на Гай Сервилий Вация
 Цецилия Метела, дъщеря на Квинт Цецилий Метел Македоник, съпруга на Публий Корнелий Сципион Назика Серапион
 Цецилия Метела Кретика, дъщеря на Квинт Цецилий Метел Кретик, съпруга на Марк Лициний Крас Младши

Вижте също 
 Корнелия Метела

Женски имена
Цецилии